Восьмой чемпионат Украины по футболу был разыгран с 7 июля 1998 года по 25 июня 1999 года. Победителем стало киевское «Динамо».

История 
Золотые и серебряные медали чемпионата вновь выиграли киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» соответственно. Третье место занял криворожский «Кривбасс». В связи с отменой розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА, финалист Кубка Украины, львовские «Карпаты», получил право выступать в Кубке УЕФА.

После 4-летнего перерыва в высшую лигу вернулся харьковский «Металлист», который по итогам сезона занял 6-е место. Ещё одна команда, возвратившаяся из первой лиги, СК «Николаев», надолго в элитном дивизионе не задержалась, заняв последнюю строчку турнирной таблицы.

По итогам сезона из первой лиги в высшую вернулся одесский «Черноморец». Второй командой, получившей такое право, стало запорожское «Торпедо», однако оно было признано банкротом, поэтому впервые было принято решение о проведении дополнительного матча за право выступать в высшей лиге, между 15-й командой элитного дивизиона (ивано-франковское «Прикарпатье») и командой занявшей последующую строчку, после «Торпедо», в первой лиге — футбольным клубом «Черкассы». Победу одержали игроки «Прикарпатья» со счётом 3:1

Участники

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Матч за место в высшей лиге 

«Прикарпатье» отстояло право играть в высшей лиге

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Ссылки 
 Высшая лига 1998/1999 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 1998/1999 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 1998/1999 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 1998/1999 на сайте RSSSF
 Чемпионат 1998/1999 на wildstat.ru
 Сезон 1998/1999 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 1998/1999 на stat-football.com

1998/1999
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999
Футбол на Украине в сезоне 1998/1999